El término químico cloropentano se puede referir a cualquiera de estos tres compuestos orgánicos que contienen cinco átomos de carbono y un átomo de cloro:

 1-cloropentano
 2-cloropentano
 3-cloropentano